Николай Горюнов:
 Горюнов, Николай Васильевич (1880—1938) — диакон Русской православной церкви, священномученик.
 Горюнов, Николай Степанович (род. 1954) — белорусский футбольный тренер.
 Горюнов, Николай Фёдорович (1923—1986) — Герой Советского Союза.